El nombre Carmen Navarro puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Carmen Navarro (actriz), actriz española.
 Carmen Navarro (médica), médica e investigadora española.
 Carmen Navarro (pianista), pianista uruguaya.
 Carmen Navarro Aranda (abreviatura «C.Navarro»), botánica e investigadora española.